

Sciences 
 Whistler est un mode propagatif des plasmas magnétisés.

Patronymes 
Le nom de Whistler est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Arthur Whistler (1944-2020), ethnobotaniste américain ;
 Hugh Whistler (1889-1943), ornithologue britannique ;
 James Abbott McNeill Whistler (1834-1903), peintre américain ;
 plusieurs  ; 
 Larry Whistler (1951-), catcheur américain.

Toponymes

Whistler est une station de ski de Colombie-Britannique.
 Whistler's Moutain est une montagne surplombant le village de Jasper, en Alberta.

Whistler Geyser,  série de petits trous fumants situés dans le parc national de Yellowstone.

La rivière Whistler est un cours d’eau de l’Île du Sud.

Divers 
 Whistler était un nom de code de Windows XP avant sa sortie officielle.
 Whistler est une série télévisée canadienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme